Uummannaarsussuaq bezeichnet:
 Uummannaarsussuaq (Insel, Qaqortoq), Insel im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Uummannaarsussuaq (Insel, Sisimiut), Insel im Distrikt Sisimiut, Grönland